француз — представник французького народу.

Особи 

 Француз Анатолій Йосипович (*1954) — Герой України.
 Француз Віталій Йосипович (*1958) — голова Житомирської обласної ради з 2008 року, брат Анатолія Француза
 Француз Ісидор Аронович (1896—1991) — радянський архітектор і книжковий графік, один з авторів Мавзолею Леніна і трибун на Червоній площі в Москві.

Фільми 

 «Француз» — радянський художній фільм 1988 року.
 «Француз» — російський історичний драматичний фільм 2019 року.

Інше 
 Француз — прізвисько Мангуста — воїна Світла у книгах з циклу «Мангуст» російського фантаста Валерія Вайніна.